Бегоща — село в Рыльском районе Курской области. Входит в Нехаевский сельсовет.

География 
Село находится на реке Бегошка (приток Клевени), в 127 км западнее Курска, в 26,5 км к северо-западу от районного центра — города Рыльск, в 6,5 км от центра сельсовета  — Нехаевка.

 Улицы
В селе улицы: Дубовица, Дубовка,Зеленая, Нахаловка, Хоботовка, Хуторская, Черкащина.

 Климат
Бегоща, как и весь район, расположена в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

История 
Территория, на которой располагается деревня, заселена людьми издавна. Коренные жители этих мест — потомки вятичей и северян.

Бегоща располагается на территории, пожалованной Петром I во владение гетману Ивану Мазепе в начале XVIII века. После предательства Мазепы, Пётр в 1703 г. даровал своим указом все владения гетмана князю А. Д. Меншикову. В 1728 году курские владения Меншикова были приписаны к комнате императрицы Евдокии Фёдоровне, а после её кончины в 1731 году приписаны к императорскому дворцу. Императрица Анна Иоанновна в 1732 году пожаловала все бывшие владения Меншикова в Курской губернии вице-адмиралу, генерал-инспектору флота графу Н. Ф. Головину, который передал эти земли по наследству своей дочери, Наталье Николаевне, которая была замужем за Ревельским губернатором, генерал-аншефом принцем Гольштейн-Бекским. Курские владения Мазепы в конце концов оказались в собственности дочери Головиной и принца Гольштейн-Бекского, Екатерины Петровны и её мужа, Ивана Сергеевича Барятинского.

До Октябрьской революции и административной реформы входило в Крупецкую волость Путивльского уезда. Затем в состав ныне упразднённого Крупецкого района. До отмены Крепостного права являлась собственностью графского рода Толстых.

Население 
1858 год. В селе проживает около 1000 человек. Из них 496 мужчин.

1862 год. По данным «Списков населённых мест Курской губернии» — владетельное село в 52 верстах от Путивля. Население — 1045 человек: 519 мужчин и 526 женщин (109 дворов).

1865 год. Крупный пожар уничтожил практически все деревянные постройки. Фактически село было отстроено заново. Однако население своё село не покинуло.

1884 год. В «Сборнике статистических сведений по Курской губернии» приведены данные по селу Бегоща. В 199 дворах проживает 1249 человек (618 мужчин и 631 женщин), из них:
 Безнадельное: 9 дворов, 24 человека (12 мужчин, 12 женщин);
 Приезжие: 26 человек (14 мужчин, 12 женщины);
 Домохозяева: 9 человек с 24 душами (12 мужчин и 12 женщин), 9 домовых.

По числу работников
 без работника: 13 семей с 44 детьми;
 с 1 работником: 104 семьи с 486 детьми;
 с 2—3 работниками: 74 семей с 610 детьми;
 более 3 работников: 8 семей с 109 детьми.

Грамотность
 грамотные: 114 человек (113 мужчин и 1 женщина);
 учащиеся: 61 мальчик;
 число семей с грамотными/учащимися: 41 семья — с грамотными, 43 семьи — с учащимися.

Промыслы
 число семей, занимающихся промыслом — 151;
 местные промыслы — 178 мужчин;
 отхожие промыслы — 51 мужчина;
 работники свекловичных плантаций — 151 женщина.

Скотоводство
 лошадей рабочих: 375
 жеребят: 56
 коров: 221
 телят: 155
 овец: 606
 свиней: 329
 Постройки:
 избы: 198
 промышленные заведения: 16
 лавки: 2
 школа: 1
 церковь православная: 1

1892 год. По данным «Памятной книжки Курской губернии» село Бегоща находится в Крупецкой волости 4-го стана Путивльского уезда Курской губернии. Население села — 1642 человека (782 мужчины и 860 женщин).

1897 год. По данным Переписи населения Российской Империи в селе проживает 1410 человек (654 мужчины и 756 женщин). Всё население Бегощи — православные христиане.

Транспорт 
Бегоща находится в 7 км от автодороги регионального значения  (Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной), в 10 км от автодороги межмуниципального значения  (38К-017 — Большегнеушево с подъездом к с. Макеево), на автодороге  (38Н-345 — Бегоща с подъездом к д. Новая Николаевка), в 28 км от ближайшей ж/д станции Рыльск (линия 358 км — Рыльск).

В 195 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Школа 
По статистическим данным 1884 года бегощинская школа построена в 1876 г. Это была деревянная постройка с железной крышей площадью около 217 квадратных метров с единственной классной комнатой (площадь – около 85 квадратных метров), с высокими потолками (более 4 метров), 2 дверями и 5 окнами. Отопление печное. Ученики на 1883/84 учебный год: 63 мальчика. Обучение вёл один учитель, получивший образование в духовной семинарии.

Русская православная церковь 
В Бегоще находится деревянный православный храм в честь иконы Божией Матери "Знамение", построенный в 1859 году. Служба в церкви не прекращалась в Советское время и в годы немецкой оккупации.

Люди, связанные с селом 
В селе родились Герой Советского Союза Василий Крюков, учёный в области физики элементарных частиц, Лауреат Премии Совета Министров СССР, профессор Анатолий Фёдорович Дунайцев.

Примечания 

Населённые пункты Рыльского района